Берсео ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 15,27 км². Население — 184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Покровителем города считается богоматерь  дель Росарио.

В 1197 году здесь родился один из старейших испанских поэтов Гонсало де Берсео, получивший свое имя по месту рождения (умер в 1264 году и был похоронен в близлежащем монастыре). В городе ему был установлен памятник.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи